Planinca (Šentjur), plaats in de Sloveense gemeente Šentjur.
 Planinca (Brezovica), plaats in de Sloveense gemeente Brezovica.